Delisle steht für:

 Delisle (Québec), Ort in der Provinz Québec, Kanada
 Delisle (Saskatchewan), Ort in der Provinz Saskatchewan
 Delisle (Mississippi), Ort im Harrison County
 Delisle (Mondkrater)
 (12742) Delisle, Asteroid des Hauptgürtels
 Delisle-Skala, Temperaturskala

Delisle ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Delisle (1908–2006), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Lokoja
 Claude Delisle (1644–1720), französischer Historiker und Geograph
 Grey DeLisle (* 1973), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Guillaume Delisle (1675–1726), französischer Kartograf
 Guy Delisle (* 1966), kanadischer Comiczeichner
 Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales (1741–1816), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Jonathan Delisle (1977–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph-Nicolas Delisle (1688–1768), französischer Astronom und Kartograf

 Léopold Victor Delisle (1826–1910), französischer Historiker und Bibliothekar
 Louis-François Delisle de la Drevetière (1682–1756), französischer Schriftsteller
 Louis Nelson Delisle (1885–1949), US-amerikanischer Klarinettist
 Oskar Delisle (1873–1944), deutscher Architekt
 Raymond Delisle (1943–2013), französischer Radrennfahrer
 Pierre Verdé-Delisle (1877–1960), französischer Tennisspieler

Siehe auch:

 De Lisle
 De l’Isle